der Vielgeliebte ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Ulrich V. (Württemberg) (1413–1480), Graf von Württemberg und von Württemberg-Stuttgart
 Karl VI. (Frankreich) (1368–1422), König von Frankreich
 Ludwig XV. (1710–1774), König von Frankreich und Navarra und Herzog von Anjou

Siehe auch:
 Der Vielgeliebte und die Vielgehaßte
 Vielgeliebtes Sternchen